Ранчо лас Агилас има више значења:

 Ранчо лас Агилас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лас Агилас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лас Агилас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лас Агилас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лас Агилас (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо лас Агилас (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лас Агилас (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо лас Агилас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лас Агилас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику